Rilly kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rilly-sur-Vienne, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Rilly-sur-Loire, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Rilly-sur-Aisne, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Rilly-Sainte-Syre, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Rilly-la-Montagne, departementet Marne i regionen Grand Est,